Osoby:
 Dietmar Rothermund – niemiecki historyk

Zobacz też:
 Rotermund
 Rothmund